Флаг муниципального образования Хопёрское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2006 года и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2648.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы — жёлтую в 2/3 ширины полотнища и зелёную. В жёлтой части, по центру, воспроизведён рисунок чёрного индюка с герба муниципального образования Хопёрское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края. Размер индюка составляет 3/5 ширины всего полотнища. В нижней зелёной части полотнища изображены три жёлтых початка кукурузы в диагональ налево (от зрителя направо)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Сегодня основной вид занятий поселения — выращивание хлебных злаков и кукурузы, а также её переработка в муку, крахмал, кукурузное масло, что и символизируют три початка на зелёной полосе.

Гордостью станицы Хопёрская и поселения является тихорецкая индейка. Именно хопёрцы всегда побеждали на выставках ВДНХ СССР. Фермы индеек были гордостью хопёрцев, и сегодня нет ни одного двора в станице, где бы не было этих индеек.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, превосходства, достатка, солнечного света.

Примечания